PP3 peut faire référence à :
 une catégorie dans le classement international de Scrabble francophone, 
 un prototype du AgustaWestland EH101, un hélicoptère,
 une des trois réactions nucléaires d'une chaîne proton-proton,
 PP3, un logiciel libre de planetarium,
 un type de pile 9 volts,